Большая Донщинка — хутор в Клетском районе Волгоградской области России. Входит в состав Перелазовского сельского поселения.

Население  чел. () .

История 
Находясь в Усть-Медведицком округе Области Войска Донского, на хуторе существовала Покровская церковь.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года  «Об установлении границ и наделении статусом Клетского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Перелазовского сельского поселения.

География 
Расположен в западной части региона, по реке Донщинка.	

Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: улицы Степная, Хуторская и Центральная

Абсолютная высота 116 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 50 человек мужчин — 23, женщин — 27 (46,0 и 54,0 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 70 % от общей численности населения в 69 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Литература

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Клетского района